Untergewichten wird in verschiedenen Kontexten gebraucht:

 Allgemein bedeutet es, einen relativ niedrigen Gewichtungsfaktor zu wählen.
 den Anteil eines Wertpapiers am Portfolio senken, siehe Untergewichten (Börse) 
 den Anteil eines Wertpapiers am Portfolio erhöhen, siehe Übergewichten (Börse) 

Siehe auch:
 Untergewicht